Hassuna steht für:
 einen archäologischen Fundort in Mesopotamien, siehe Tell Hassuna
 die nach diesem benannte archäologische Kultur, siehe Hassuna-Kultur

Hassuna ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel Khaliq Hassuna (1898–1992), ägyptischer Politiker